

Говард-Сіті — селище, штат Мічиган
 Говард-Сіті — селище, штат Небраска